Largiadèr ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Largiadèr (1893–1974), Schweizer Historiker
 Anton Philipp Largiadèr (1831–1903), Schweizer Pädagoge 
 Felix Largiadèr (1930–2018), Schweizer Chirurg 
 Jon Largiadèr (* 1947), Schweizer Gefässchirurg
 Otto Largiadèr (1926–2012), Schweizer Touristiker und Politiker